Рентгеновская звезда — это звезда, у которой основная часть излучения приходится на рентгеновскую область спектра:
 Рентгеновский пульсар
 Рентгеновская новая

См. также 
 Рентгеновская астрономия